Svatý Mořic je světec z období římské říše. Od něj může být odvozeno:

 zkrácené označení kostela zasvěceného této osobě
 zkrácené označení farnosti zasvěcené této osobě
 Svatý Mořic (Švýcarsko) – počeštěné jméno obce a známého lyžařského střediska St. Moritz ve Švýcarsku

Související články 
 Saint-Maurice